Deux-Janvier ou II-Janvier ou 2-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
2 janvier,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Quelques noms de voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date. Cependant, aucun odonyme de ce type écrit en langue française n'a été recensé jusqu'à début 2018.

Graphies en français

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

 En espagnol, « 2 de Enero » ou « Dos de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 2 de Enero », à Matamoros, dans l'État de Tamaulipas.
 « (Avenida ou Calle) 2 (ou Dos) de Enero », à Poza Rica dans l'État de Veracruz.
 « (Avenida) 2 de Enero », à Yauhquemecan dans l'État de Tlaxcala.

Culture et divertissement

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant
Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
02